Numeria – sinonimo di Plagodis, genere di falene della famiglia delle geometridi
Numeria – forma femminile del nome proprio di persona Numerio
Numeria – modello di calcolatrice meccanica prodotto dalla Lagomarsino negli anni Trenta
Numeria – museo della matematica di Roma
Gens Numeria – gens romana minore, di estrazione plebea

Pagine correlate
Numerio